Schürk steht für:
 Hilde Schürk-Frisch (1915–2008), deutsche Bildhauerin
 Adam Schürk, fiktiver „Tatort“-Kommissar, siehe Schürk und Hölzer